Ilhas dos Ratones é a denominação dada às duas ilhas Ratones Grande e Ratones Pequeno situadas a leste de Florianópolis.

Ratones
Geografia de Florianópolis